Цейдлер — фамилия. Известные носители:
 Цейдлер, Августа Андреевна (урождённая Рыхлевская, более известна под фамилией Пчельникова; 1830—1891) — русский литератор, детская писательница.
 Цейдлер, Иван Богданович (1777—1853) — иркутский гражданский губернатор.
 Цейдлер, Владимир Петрович (1857—1914) — русский архитектор.
 Цейдлер, Михаил Иванович (1816—1892) — русский художник, генерал-лейтенант, сын И. Б. Цейдлера.
 Цейдлер, Пётр Михайлович (1821—1873) — педагог, директор Гимназии Императорского человеколюбивого общества.
 Цейдлер-Даублебски фон Штернек, Эгон (1870—1919) — генерал-майор австро-венгерской армии, один из ближайших советников императора Карла I.